Янкула Матев Дудулов e български общественик от XIX век, деец на Българското възраждане в Струга.

Биография 
Дудулов е роден в западномакедонския град Струга. Баща му Мате Дудулов е виден стружки общественик, убит по сред бял ден в Струга от албанец от Велеща в 1876 година, в бурното време след Априлското въстание. Янкула Дудулов участва в българската църковна борба в Стружко, като е един от първите сподвижници на Братя Миладинови. Участва в борбата срещу митрополит Мелетий Преспански и Охридски, на когото създава при пристигането му в Струга различни неприятности. Дългогодишен епитроп и училищен настоятел на българското училище в Струга. Умира в родния си град в 1895 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български възрожденци
Починали в Струга
Янкула